Turiasaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes
herbivores géants, appartenant au clade des Turiasauria, un taxon d'eusauropodes primitifs, défini en même temps que Turiasaurus. C'est le plus grand dinosaure européen connu.

Une seule espèce est rattachée au genre : Turiasaurus riodevensis, décrite par Rafael Royo-Torres  en 2006.

Datation 
Ses restes fossiles ont été découverts en Espagne puis au Portugal dans des sédiments côtiers et de plaine alluviale de la formation géologique de Villar del Arzobispo, datés classiquement de la limite entre le Jurassique et le Crétacé (Tithonien et Berriasien), soit il y a environ entre  (millions d'années).

En 2017 cependant, une étude paléontologique conduite par S. Campos-Soto, conclut à un âge Kimméridgien à Tithonien pour la formation de Villar del Arzobispo, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Des os de « turiasaures » très bien conservés ont été découverts sur le site paléontologique d'Angeac-Charente dans l'ouest de la France, daté du Berriasien (Crétacé inférieur). Il s'agit de dents, vertèbres, griffes, mais aussi de deux fémurs de  et  parmi les plus grands au monde. Ces fossiles n'ont pas encore été attribués à une espèce précise.

Étymologie 
Turiasaurus est composé du nom de la ville espagnole de Teruel près de laquelle les fossiles ont été trouvés, associé au grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard », pour donner « lézard de Teruel ». Le nom d'espèce riodevensis fait référence au village de Riodeva où ont été découverts les fossiles. Le genre Turiasaurus, avant sa description scientifique complète, était d'abord connu sous le nom informel (nomen nudum), de "Riodevasaurus".

Description 

Les premiers fossiles de Turiasaurus ont été découverts, en 2006, sur le site de Riodeva, au nord-est de l'Espagne, dans la province de Teruel. Il s'agit de fragments de crâne et d'omoplate, des ongles et des dents énormes, mais surtout d'un humérus très bien conservé.

Par rapport à la taille de son humérus (), ce sauropode devait mesurer environ  au garrot (épaule) avec des pattes antérieures de  de haut. La longueur totale de l'animal devait atteindre  et son poids entre , ce qui en ferait le deuxième plus gros sauropode jamais découvert après Argentinosaurus. 

Son crâne de  de long est de taille réduite par rapport à son corps, vraisemblablement pour ne pas trop peser au bout de son très long cou.

Au Portugal, des restes fossiles d'une patte avant appartenant de la même espèce, ont été décrits en 2009 par O. Mateus.

Classification 
En 2006, Rafael Royo-Torres et ses collègues ont complété leur description de ce nouveau genre de dinosaures par une étude phylogénétique qui a prouvé que ce taxon était bien moins évolué (plus basal) que les autres sauropodes géants inclus dans le clade des néosauropodes comme Diplodocus et Argentinosaurus. Ils ont ainsi créé un nouveau clade, les Turiasauria pour regrouper avec Turiasaurus « tous les Eusauropoda plus proches de Turiasaurus riodevensis que de Saltasaurus loricatus », dont dès la création du clade, les deux autres sauropodes découverts dans la même formation géologique que Turiasaurus : Galveosaurus et Losillasaurus.

En 2017, P. D. Mannion et ses collègues ont réalisé une analyse phylogénétique des eusauropodes à la suite de la découverte de nouveaux genres de Turiasauria en Europe (Zby) et en Amérique du Nord (Mierasaurus et Moabosaurus) qui a conduit à exclure Galveosaurus des Turiasauria.

Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position de Turiasaurus en groupe frère de Zby :

Notes et références

Références 

 Le Nouvel Observateur
 Le Monde du

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique supérieur
Sauropoda
Province de Teruel
Paléontologie en Espagne
Taxon fossile décrit en 2006